een ontleedmes, zie Scalpel
een medisch vaktijdschrift, zie The Lancet